Дік Дафф (,  18 лютого 1936, Кіркленд-Лейк) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 2006 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1952 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадієнс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1144 матчі в НХЛ, включаючи 114 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1979 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Робота обмежилась з командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1956, 1957, 1958, 1962, 1963, 1965, 1967.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Члени зали слави хокею